Blattoidea es un clado o suborden de insectos blatodeos que agrupa a las termitas (infraorden Isoptera) y sus parientes más cercanos las cucarachas de la familia Blattidae y el género Cryptocercus. Incluye alrededor de 10 familias y 4,100 especies descritas.

En la familia Blattidae se incluyen algunas cucarachas domésticas como la Periplaneta americana y la Blatta orientalis.

Algunas clasificaciones como las del ITIS le dan rango de superfamilia dejando a las familias de termitas sin un clado o categoría taxonómica específica que las defina.

Los otros clados de blatodeos son Blaberoidea y Corydioidea.

También se ha propuesto que las termitas se clasifiquen como una superfamilia Termitoidea, no obstante esto no está bien visto ya que ignora su estrecha relación con los otros dos grupos de cucarachas.

Clasificación 

Blattoidea
 Género Cryptocercus
 Familia Blattidae
 Infraorden Isoptera
 Familia Termitidae
 Familia Kalotermitidae
 Familia Hodotermitidae
 Familia Mastotermitidae
 Familia Termopsidae
 Familia Rhinotermitidae
 Familia Serritermitidae

Filogenia 

Relaciones filogenéticas de Blattodea (incluido las termitas), según Eggleton, Beccaloni & Inward (2007).

Referencias 

Blattodea